Piiri bezeichnet:

 Piiri (Hummuli), Dorf im Kreis Valga, Estland
 Piiri (Muhu), Dorf auf der Insel Muhu, Estland
 Piiri (Piirissaar), Dorf auf der Insel Piirissaar, Estland